Cold Lake kan syfta på:
 Cold Lake (musikalbum) – ett musikalbum av Celtic Frost

Geografi

Kanada 

 Cold Lake, Alberta, ort, 
 Cold Lake, Alberta (sjö), sjö i Alberta och Saskatchewan,